Staverton kan syfta på:

 Staverton, Devon – en ort i South Hams, Devon, England
 Staverton, Gloucestershire – en ort i Gloucestershire, England
 Staverton, Northamptonshire – en ort i Northamptonshire, England
 Staverton, Wiltshire – en ort i Wiltshire, England